Stephan Bach (født 3. november 1975) er en dansk fotograf.

Stephan Bach arbejder primært i klassisk sort-hvid, specielt indenfor reportage-, portræt- og kunstfotografi. Der ud over er han en erfaren og anerkendt koncertfotograf, med billeder fra både den irske og danske musikscene, samt diverse internationale kunstnere.

 Fotoudstilling 2004 – "live! in Copenhagen" – om dansk livemusik i Øksnehallen, København.
 Fotoudstilling 2006 – "24 – en sejr i Le Mans" – om Tom Kristensen og Team Gohs legendariske sejr i Le Mans 2004. Danmarks Fotomuseum, Herning

Bibliografi 
 I byens lyse strøm – 2004, om rockgruppen Love Shop's "Copenhagen Screaming" turné, 
 24 – en sejr i Le Mans – 2004, om racerkøren Tom Kristensen's sjette sejr i 24-timers motorløbet i Le Mans 2004,

Eksterne henvisninger 
 Website http://stephanbach.com

Fotografer fra Danmark